Сильян:

 Сильян (Испания) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сильян (Норвегия) — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии.
 Сильян (озеро) — кратерное озеро в шведской провинции Даларна.